Иннях () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Дельгейского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, на левом берегу реки Лены, вблизи места впадения в неё реки Ылгынах, на расстоянии примерно в 139 километров от города Олёкминска, административного центра района.
 
Абсолютная высота метров над уровнем моря — 147 м.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Дельгейский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,5 %, женщины — 48,5 % в общей численности в 103 чел. (53 и 50 чел. соответственно).

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 43 %, якуты (саха) 54 % от общей численности в 118 жит..

Транспорт 
Автозимник Олёкминск — Южная Нюя.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Олёкминского улуса
Населённые пункты на реке Лена